Ambasadorowie Unii Europejskiej – zagraniczni przedstawiciele Komisji Europejskiej w krajach i przy organizacjach międzynarodowych. Poniższe zestawienia zawierają obecnych ambasadorów Unii Europejskiej.

Ambasadorzy

Ambasadorzy przy organizacjach międzynarodowych

Zobacz też 
 Polityka zewnętrzna Unii Europejskiej
 Europejska Służba Działań Zewnętrznych
 Ambasador

Przypisy 

Polityka zagraniczna Unii Europejskiej